Виниче́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Виниченко, Александр Геннадьевич (1960—2020) — советский и российский актёр, артист Томского театра юного зрителя, заслуженный артист России (2013).
 Виниченко, Владимир Васильевич (1946—2019) — журналист и писатель, член СП СССР (1986).
 Виниченко, Игорь Алексеевич (род. 1984) — российский метатель молота.
 Виниченко, Михаил Андреевич (1917—1998) — полный Кавалер ордена Славы.
 Виниченко, Пётр Дмитриевич (1911—1943) — Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Виниченко, Яков Иванович — участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Винниченко